Tržišče (Rogaška Slatina), een plaats in de Sloveense gemeente Rogaška Slatina
 Tržišče (Sevnica), een plaats in de Sloveense gemeente Sevnica